Брета́нь (, ; ) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

Символика 
Бретонский флаг — «Gwenn ha du» (в дословном переводе с бретонского — «белый и чёрный») был создан в 1923 году Морваном Маршалем. Четыре белые полосы представляют бриттские регионы и епископства — Леон (), Трегор (), Корнуай () и Ваннский регион (). Пять чёрных полос символизируют регионы и епархии, где говорят на галло: Ренн (), Нант (), Дол (), Малуин () и Пентьевр (). Горностай был взят с герцогского герба. Совокупность элементов флага соответствует геральдическим традициям: флаг ясный, видимый, внятный, узнаваемый издалека и дающий представление о Бретани.

Национальный гимн: Bro gozh ma zadoù (Древняя земля моих отцов).

Эмблема: утёсник.

Святые покровители: Святой Иво и Гервей. Праздник — 19 мая.

География 
Бретань является частью Армориканского массива, что придаёт ей природную целостность. Массив этот имеет в основном равнинный характер, его средняя высота над уровнем моря не превышает 104 м. Это наиболее древний регион территории Франции: его история началась ещё до палеозойской эры.

Бретань — полуостров, Атлантический океан омывает 4/5 её периметра, а береговая линия имеет протяжённость в три тысячи километров и весьма разнообразна по рельефу. Благодаря влиянию океана в Бретани относительно мягкие зимы (27 морозных дней в году в Сен-Бриё) и умеренная жара летом. Весна начинается очень рано, с начала марта, однако длится очень долго, так как потепление идёт медленно. Это наиболее красивое время года, когда зацветают дрок и утёсники.

Осадки не очень обильны (Роскофф: 760 мм), за исключением возвышенностей, где они превышают 1000 мм. Они выпадают главным образом в осенне-зимний период. Ветры, жестокие на берегах, быстро смягчаются во внутренней части полуострова лесами.

На территории Бретани находятся самые западные точки метрополии Франции — остров Уэссан и мыс Пуэнт-де-Корсан (континентальная точка).

Природа 
Леса издревле покрывали Арморику, но впоследствии поредели, однако по-прежнему составляют большую часть ландшафта Бретани. Один из таких лесов (Броселианд) вошёл в легенды.

История 

В период с 440 по 600 годы было несколько волн переселений бриттов с Британских островов. На новой территории происходили частые столкновения с франками, которые в то время завоёвывали территорию современной Франции.

Средневековье 
На протяжении средних веков Бретань была вассальным герцогством Франции, при этом сохраняя почти полную независимость. Во время частых конфликтов между Францией и Англией Бретань занимала то одну, то другую сторону. В 1491 году в результате брака Карла VIII и Анны Бретонской герцогство де-факто становится провинцией Франции; с 1532 года — часть королевского домена.

Новое и новейшее время 
В 1963 году создан Фронт освобождения Бретани, начавший борьбу за независимость Бретани. В 1964 году создана политическая партия «Демократический Бретонский Союз», выступающая за автономию Бретани.

В соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года, Бретань стала одним из немногих административных регионов, чьи границы не изменились.

Население 

Основное население региона — бретонцы, язык которых относится к кельтской группе; они являются потомками кельтов, переселившихся из Британии. Проживают в основном в западных и южных департаментах Бретани. Помимо бретонского распространён французский (в основном в восточных и северо-восточных департаментах Бретани), а также галло как смешанный романо-кельтский язык.

Административное деление 
В состав административного региона Бретань входят четыре департамента:

К исторической области Бретань относится также 5-й департамент — Атлантическая Луара, официально входящая в регион Земли Луары.

Управление

Генеральные наместники 
 1564—? — Себастьен де Люксембург, граф де Пентьевр, виконт де Мартиг (?—1569)
 ?—? — Ги де Рьё, виконт де Донж, сеньор де Шатонёв (?—1591)
 ?—? — Рене де Буйе

Губернаторы 
 ?—? — Жан де Бросс, барон де Бретон, герцог д’Этамп (1505—1565)

Достопримечательности 
Одна из самых удивительных достопримечательностей Бретани — это менгиры в поселении Карнак, которых насчитывается около трёх тысяч. Их появление относят к 6—3 тысячелетиям до н. э., и об их предназначении известно очень мало.

Важный промысел Бретани — разведение устриц и других съедобных моллюсков в прибрежной зоне в т.н. «устричных парках».

См. также 
 Правители Бретани
 Королевство Бретань
 Герцогство Бретань

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Регионального совета Бретани
 Официальный сайт совета по культуре
 Русская версия гимна Бретани